El término agente puede referirse a:

Ciencias de la computación 
 Agente de software, programa que actúa para otro software o usuario.
 Agente, entidad que toma decisiones dependiendo del estado de su entorno.
 Sistema multi-agente, sistema conformado por múltiples agentes.
 Modelo basado en agente, modelo computacional que permite hacer simulaciones.
 Agente de usuario, aplicación informática.

Economía 
 Agente económico, personas o grupos de ellas que realizan una actividad económica.

Filosofía 
 Agente (filosofía), el que obra o actúa, por contraposición a quien sufre, recibe o padece una acción.

Gramática 
 Agente de una predicación verbal, es decir, uno de los papeles temáticos requeridos por el verbo asociado a un interviniente consciente de la acción designada por el verbo.
 Complemento agente, el sintagma preposicional que determina qué o quién realiza la acción en las construcciones pasivas en la lengua española.
 Sujeto agente, el sujeto de un verbo en voz activa.

Medicina 
 Agente, conjunto de factores que están presentes en el medio ambiente y que pueden provocar enfermedades al huésped.

Ocupaciones 
 Agente o corredor, persona que actúa como intermediario entre un comprador y un vendedor.
 Agente fiscal (también llamado agente de Hacienda, agente tributario o ejecutivo), persona que verifica en terreno la actividad tributaria de otras personas.
 Agente de policía, policía.
 Agente de movilidad, personal uniformado que se dedica al control del tráfico.
 Agente provocador, agente de policía infiltrado.
 Agente especial, detective o investigador de un estado, condado, municipio, etc.
 Agente de negocios, persona que practica diligencias en pleitos.
 Agente de viajes, persona que se dedica a vender, asesorar y gestionar viajes.
 Agente de talentos, individuo que actúa de intermediario entre un artista o deportista y un empleador.
 Agente de bolsa, persona que realiza inversiones o transacciones de valores.
 Agente (deporte), persona que negocia los contratos de un deportista en su nombre.
 Agente de desarrollo local, persona que ejecuta planes que contribuyen al desarrollo de una comunidad.
 Agente inmobiliario, persona que intermedia en transacciones inmobiliarias.
 Agente General, un representante del gobierno en las colonias británicas.
 Agente secreto o espía.
 Agente de Seguridad, Persona que se especializa en prestar servicios de seguridad privada a empresas o instituciones. Vigilante Privado.

Química
Agente de exterminio masivo, sustancia química para exterminar gran número de personas.
Agente Naranja, herbicida usado como defoliante en la Guerra de Vietnam.
Agente gasificante, elemento usado para crear gas combustible.
Agente oxidante, compuesto químico que oxida otras sustancias.
Agente reductor, el que cede electrones a un agente oxidante.
Agente quelante, sustancia que forma quelatos.

Videojuegos
 Agent (videojuego), videojuego cancelado desarrollado por el estudio británico Rockstar North exclusivamente para PlayStation 3.